Teiu se poate referi la:

 Localități din România
 Teiu - localitate din județul Alba
 Teiu - localitate din județul Argeș, reședința comunei cu același nume
 Teiu - localitate din județul Dolj
 Teiu - localitate din județul Hunedoara
 Teiu - localitate din județul Vâlcea
 Teiul - localitate din județul Vâlcea
 Localități din Republica Moldova
 Teiu - comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului